Sedecimo (od łac. in se(xto) decimo 'w szesnastce' z sextus decimus – szesnasty) – w typografii to arkusz papieru czterokrotnie złożony, który tworzy  szesnaście kart i trzydzieści dwie stronice.

Przypisy

Zobacz też 
 verso
 folio
 plano (format arkusza)
 quarto (typografia)
 format arkusza 
 składka (poligrafia)
Typografia